Selo Sveti Marko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Perušić, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 64 stanovnika te 27 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 34 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Perušić